Muglitz bezeichnet
 
 Muglitz (Parchtitz), einen Ortsteil der Gemeinde Parchtitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Muglitz (Putbus), einen Ortsteil der Stadt Putbus im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Fluss in Pommern (polnisch: Mogilica), siehe Mogilica (Fluss)